Влади́мир Никола́евич Фоми́н:
 Фомин, Владимир Николаевич (1937—2000) — российский математик.
 Фомин, Владимир Николаевич (1962—2019) — российский политик, глава города Новокуйбышевска.